Auguste Guinard (1836-1916), homme politique français.
 Charles Guinard (1914-2005), général français.
 Francis Guinard, (1913-1996), sculpteur français.
 Joseph Guinard (1770-1839), homme politique français.
 Joseph Guinard (1799-1874), homme politique français.
 Joseph-Étienne Guinard (1864-1965), ecclésiastique français.
 Luc Guinard (né en 1958), joueur de dames français.
 Maurice Guinard (né en 1902), lutteur libre français.
 Robert Raoul André Guinard (1896-1989), peintre, fresquiste et maître verrier français.